La saison 2011 du Championnat de Thaïlande de football est la  du championnat de première division en Thaïlande. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du championnat sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise.

C'est le club de Buriram PEA qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du championnat, avec seize points d'avance sur Chonburi FC et vingt-cinq sur le tenant du titre, Muangthong United. C'est le second titre de champion de Thaïlande de l'histoire du club, après celui remporté en 2008. Buriram PEA réalise même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Thaïlande face à Muangthong United.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions de l'AFC. Son dauphin est quant à lui qualifié pour le tour préliminaire de la compétition.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

2011
Thaïlande
2011 en Thaïlande